Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mark Edmondson e Tom Okker che hanno battuto in finale Bob Hewitt e Kim Warwick 6-4, 1-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Ion Țiriac /  Guillermo Vilas (primo turno)
 Bob Hewitt /  Kim Warwick (finale)

 Mark Edmondson /  Tom Okker (campioni)
 Colin Dowdeswell /  Jürgen Fassbender (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 1978